Альбалате-дель-Арсобиспо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Мартин. Занимает площадь 205.7 км². Население — 2155 человек (на 2010 год). Расстояние — 148 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Albalate del Arzobispo
 Foro de Albalate del Arzobispo
 Pertenece a la Comarca del Bajo Martín

Муниципалитеты Теруэля